В данной статье приводятся сведения о музыкальных альбомах (саундтреках и синглах), имеющих отношение к художественному произведению аниме и OVA-телесериалу JoJo’s Bizarre Adventure, который был создан по одноимённой манге компаниями  и David Production.

OVA

Jojo’s Bizarre Adventure OVA OST 1 

Самый первый альбом  был выпущен 3 ноября 1993 года и был в стиле рэпа, а также состоял из 11 саундтреков. Музыка, представленная в альбоме звучит в OVA-сериале 1994 года, а их композитором является Марко Д’Амброзио.

Jojo’s Bizarre Adventure OVA OST 2 

Второй альбом под названием  был выпущен 19 августа 1994 года и состоит из 19 синглов. Музыка, представленная в альбоме звучит в OVA-сериале а её композитором является Марко Д’Амброзио.

Jojo’s Bizarre Adventure OVA OST 3 

Третий альбом —  был выпущен 18 ноября 1994 года и включает в себя 19 треков. Музыка, представленная в альбоме звучит в OVA-сериале а композитором является Марко Д’Амброзио.

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Original Soundtrack 

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Original Soundtrack, представляет собой альбом, собранный из саундтреков к OST-сериям 2000 года. Композитором выступает Марк Д’Амбросио

Аниме 
Открывающаяся тема  была выпущена 21 ноября 2012 года и показывается в первой части аниме-сериала, снятой по мотивам манги Phantom Blood. Музыку сочинил Кохэй Танака, а исполняют — Ко Отани в сопровождении духовного оркестра. В интервью журнала Billboard певец утверждал, что во время исполнения песни сопоставил себя с главным героем Джонатаном Джостаром, который сражался с Дио Брандо. По версии Oricon, сингл во время выпуска занял 14 место в еженедельных топ-чартах. Или 52 место в списке хит-парад синглов Японии по версии Billboard, а позже поднялся на 19 место. Сингл в течение 12 недель держал высокие позиции в топ-чартах Японии.

Открывающаяся тема ко второй части первого сезона, экранизации манги Battle Tendency — BLOODY STREAM была выпущена 30 января, текст написан Саори Содамой, а музыка создана Тосиюки Омори. Песня была похвалена за её эмоциональный и модный мотив, а также за великолепное исполнение анонимного исполнителя. Дзюн Ямамото, представитель журнала Billboard похвалил песню, отметив что она заставляет окунуться в мир Джозефа Джостара, сражающегося против своих врагов. За первую неделю после выпуска было продано более 21.000 копий сингла, что подняло его на 4 место в еженедельных топ-чартах по версии Oricon., а также на 7 место в списке хит-парад синглов Японии по версии Billboard.

Phantom Blood (Destiny) 

Первый альбом к аниме-сериалу под названием , был выпущен лейблом Warner Bros 30 января 2013 вместе с ограниченным изданием Blu-Ray-диска с аниме-сериалом. Ограниченное издание включает в себя 24 саундтрека. Композитором саундтреков является Хаято Мацуо. В альбоме использованы саундтреки из первой части первого сезона аниме-сериала 2013 года, снятого по мотивам первой части манги Phantom Blood

Phantom Blood (Future) 

Второй альбом  был выпущен тем же лейблом 22 февраля 2013 года вместе со стандартным Blu-Ray-диском, данный альбом включает в себя 25 саундтреков. Автором саундтреков является Хаято Мацуо. В альбоме использованы саундтреки из первой части первого сезона аниме-сериала 2013 года, снятого по мотивам первой части манги Phantom Blood.

Battle Tendency [Musik] 

Третий альбом под названием  был выпущен 29 марта 2013 года и состоит из музыкального сопровождения второй части первого сезона аниме-сериала. Автором музыки является известный композитор Таку Ивасаки, создавший оригинальные музыкальные композиции, соединив оркестровое исполнение с элементами дабстепа.

Battle Tendency (Leicht Verwendbar) 

Второй альбом к серии Battle Tendecy —  был выпущен вместе с ограниченным Blu-ray изданием.

Stardust Crusaders (Departure) 

Альбом  является официальным саундтреком к аниме Stardust Crusaders. Основным композитором выступает Юго Канно. Саундтреки записывались с участием оркестра.

Stardust Crusaders (Journey) 

Второй альбом к аниме Stardust Crusaders —  был выпущен в составе ограниченного BD/DVD издания. Основным композитором выступает Юго Канно. Саундтреки записывались с участием оркестра.

Stardust Crusaders (World) 

Третий альбом , собравший саундтреки из аниме Stardust Crusaders был выпущен вместе с первым ограниченным Blu-Ray изданием. Основным композитором выступает Юго Канно.

Stardust Crusaders (Destination) 

Четвёртый альбом к аниме Stardust Crusaders —  был выпущен 27 мая 2015 года. Автором саундтреков выступает Юго Канно.

Diamond is Unbreakable ~Good Morning Morioh Cho~ 

Первый альбом к аниме Diamond is Unbreakable —  был выпущен 27 июля 2016 года. Автором композиций является Юго Канно.

Diamond is Unbreakable ~Daydream~ 

Второй альбом для аниме Diamond is Unbreakable —  был выпущен в составе второго ограниченного Blu-Ray. издания. Основным композитором выступает Юго Канно.

Diamond is Unbreakable ~Nightwalk~ 

Третий мини-альбом для аниме Diamond is Unbreakable —  был выпущен в составе седьмого ограниченного Blu-Ray издания. Основным композитором выступает Юго Канно.

Diamond is Unbreakable ~Good Night Morioh Cho~ 

Четвёртый альбом к Diamond is Unbreakable — был выпущен 21 декабря 2016 года. Автором саундтреков выступает Юго Канно.

Golden Wind: Overture 

Первый альбом к аниме-экранизации Vento Aureo —  был выпущен 19 декабря 2018 года. Композитором музыки выступает Юго Канно.

Golden Wind: Intermezzo 

Второй альбом к аниме-экранизации Vento Aureo —  был выпущен 27 марта 2019 года. Композитором музыки выступает Юго Канно.

Golden Wind: Finale 

Третий альбом к аниме-экранизации Vento Aureo —  был выпущен 24 Августа 2019 года. Композитором музыки выступает Юго Канно.

Примечания 

Саундтреки аниме
JoJo’s Bizarre Adventure